Wuhan Open 2017 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Optics Valley International Tennis Center i Wuhan, Folkerepublikken Kina i perioden 24. - 30. september 2017. Det var den fjerde udgave af Wuhan Open.

Damesingletitlen blev vundet af Caroline Garcia, som i finalen besejrede Ashleigh Barty med 6-7(3), 7-6(4), 6-2, og som dermed vandt en WTA-titel for fjerde gang i sin karriere, men det var første gang, at hun vandt en turneringen i kategorien WTA Premier 5. Sejren var en del af en Caroline Garcias fremrangende sæsonafslutning, hvor hun den følgende uge også vandt China Open og kvalificerede sig til WTA Finals for første gang i sin karriere.

I damedoubleturneringen sejrede Chan Yung-Jan og Martina Hingis efter finalesejr over Shuko Aoyama og Yang Zhaoxuan med 7-6(5), 3-6, [10-4].

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 2.303.570 og fordelte sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 56 spillere, der fordeler sig på:
 44 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 13. august 2017 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 8 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 26 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Wuhan Open

Noter 

2017
WTA Tour 2017